ВО — аббревиатура, которая может означать:
 Военный округ
 Васильевский остров (значения)
 Высокоточное оружие
 Высшее образование

См. также 
 Во